Рейтинг ФІДЕ — щомісячний шаховий рейтинг, що формується міжнародною шаховою огранізацією ФІДЕ. Використовує метод розрахунку системи рейтингів Ело.

Поточний рейтинг

Серед жінок

Серед юніорів 
Юніорами вважаються шахісти молодше 21 року.

Серед юніорок 
Віковий ценз для дівчат-юніорок такий ж, як і для юніорів.

Серед країн за найкращими гравцями в шахи 
ФІДЕ публікує два рейтингові списки для країн.

Перший список формується відповідно до середнього рейтингу 10 найкращих шахістів країни незалежно від статі, інший розраховується відповідно до рейтингу 10 найкращих шахісток країни.

Серед країн за найкращими шахістками

Гравці з максимальним рейтингом в історії

Примітки

Посилання 
 Офіційні рейтингові списки ФІДЕ 
 Інтерактивна карта світу рейтингів ФІДЕ 
 Правила ФІДЕ з реєстрації і ліцензування гравців 

Шахові рейтингові системи
ФІДЕ